Englischer Name für Seeländisch, eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe niederfränkischer Dialekte, die vor allem in der niederländischen Provinz Zeeland gesprochen werden

Zealandic ist Schiffsname von

 Zealandic (Schiff, 1911), 1941 versenkt
 Zealandic (Schiff, 1928), 1941 versenkt